Gálfy László (1928–2003) színész, színházigazgató
 Gálfi László (1944-2022) fizikus
 Gálffi László (1952) színész
 Gálffy László (1970) történész